Ophiopsammium är ett släkte av ormstjärnor. Ophiopsammium ingår i familjen Ophiothrichidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormstjärnor
Ophiopsammium